Das Monte Carlo Classic 2013 fand vom 28. Oktober bis 1. November 2013 in Monte Carlo, Monaco, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 25. Das Gesamtpreisgeld betrug 25.000 US-Dollar.

Vorjahressiegerin war Natalie Grinham, die im Halbfinale gegen Camille Serme ausschied. Serme gewann auch das Endspiel gegen Laura Massaro mit 11:7, 17:15, 9:11 und 11:8.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA World Tour 2013/14
2013